Gabinetami Kevina Rudda nazywane są gabinety federalne Australii, którymi kierował premier Kevin Rudd:
 Pierwszy gabinet Kevina Rudda, urzędujący w latach 2007–2010
 Drugi gabinet Kevina Rudda, urzędujący od czerwca do września 2013